Een verbeelding, een beeld dat gevormd wordt door mentale beeldvorming;
de uitvoering van theater (kunstvorm);
een illustratie.
een militaire stelling voor een hoofdverdedigingswerk